Серафим Николаевич Кудряшёв (1907—1943) — советский геоботаник.

Биография 
Родился 29 августа 1907 года в Казани. Учился в Среднеазиатском государственном университете у М. Г. Попова и Е. П. Коровина, окончил его в 1929 году. С 1928 года работал заведующим ботаническим отделом Среднеазиатского музея природы. В 1930 году Кудряшев был назначен директором опытной станции эфирномасличных культур и специалистом ботанического сада САГУ, вскоре стал заместителем его директора. Серафим Николаевич принимал участие в основании Таджикского ботанического сада.

В 1935 году С. Н. Кудряшев перешёл в Комитет наук при совнаркоме Узбекистана, впоследствии расформированном в Узбекский филиал АН СССР. В 1936 году он получил степень кандидата биологических наук, в 1937 — сельскохозяйственных наук. С 1940 года занимался преподавательской деятельностью на факультете ботаники Ташкентского педагогического института. В 1942 году Серафим Николаевич был назначен директором Института ботаники и почвоведения.

3 апреля 1943 года скончался в Ташкенте.

Некоторые таксоны растений, названные в честь С. Н. Кудряшёва

Литература 
 
 
 

Ботаники СССР
Ботаники по алфавиту
Ботаники XX века
Преподаватели Ташкентского педагогического института